Municipio de Mount Carmel puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mount Carmel (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Mount Carmel (condado de Northumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northumberland.